48-й выпуск  Гран-при Индустрия & Артиджанато ди Ларчано — шоссейной однодневной велогонки по дорогам региона Тоскана в Италие. Гонка была проведена 6 марта 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016 (категория 1.1).

Победителем гонки стал австралийский велогонщик Саймон Кларк из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 7 команд мирового тура. Также были приглашены 8 профессиональных континентальных команд, 5 континентальных, а также сборные Италии и Венесуэли. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 132 спортсмена из 136 заявленных.

Результаты

Российские участники 
Андрей Соломенников () - 17-й (+ 1,23), Сергей Чернецкий () - 18-й (+ 1,23), Александр Фолифоров () - 34-й (+ 4,26), Ильдар Арсланов () - 48-й (+ 11,06), Иван Савицкий () - 52-й (+ 11,06), Артём Ныч () - 53-й (+ 11,06),  Матвей Мамыкин () - 54-й (+ 11,06), Сергей Фирсанов () - 68-й (+ 11,06), Артём Овечкин () - 69-й (+ 11,06); Александр Колобнев (), Егор Силин (), Максим Бельков () - не финишировали.

Ссылки 
  

2016 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2016 году
Март 2016 года